Der Dreiband Grand Prix 2000/1 war das 77. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 16. Januar 2000 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 2000“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Barendrecht seinen elften Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Daniel Sánchez gegen Dion Nelin mit 2:0 Sätzen.

Turniermodus 

Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurde auf zwei Gewinnsätze, das Hauptturnier auf drei Gewinnsätze gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2000/1
Karambolageveranstaltung 2000
Billardturnier in Barendrecht